Infundibulipora är ett släkte av mossdjur. Infundibulipora ingår i familjen Cytididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Infundibulipora